L'edizione 1947-48 della Norgesserien fu il terzo campionato di calcio norvegese e vide la vittoria finale del Freidig. Dal 1938-39 non si svolgeva il campionato a causa della Seconda guerra mondiale.

Furono organizzati gruppi di qualificazione locali per determinare le squadre che avrebbero partecipato alla Norgesserien 1947-48, per ridurre drasticamente il numero delle partecipanti riqualificando il torneo.

Qualificazione

Distretto I

Sparta Sarpsborg si qualifica per l'assegnazione del titolo, Lisleby ai play-out, Selbak, Sprint e Rapid retrocedono.

Distretto II, Gruppo A

Vålerenga si qualifica per l'assegnazione del titolo, Birkebeineren ai play-out, Drafn, Nydalen, Strong e Geithus retrocedono.

Distretto II, Gruppo B

Mjøndalen si qualifica per l'assegnazione del titolo, Sandaker ai play-out, Drammens, Frigg, Kongsberg e Slemmestad retrocedono.

Distretto III

Kapp si qualifica per l'assegnazione del titolo ma deve disputare i play-out, Raufoss, Gjøvik/Lyn, Fremad, Hamar, Hamarkameratene e Mesna retrocedono.

Distretto IV, Gruppo A

Storm si qualifica per l'assegnazione del titolo, Skiens/Grane, Urædd, Snøgg, Borg e Fram Larvik retrocedono.

Distretto IV, Gruppo B

Ørn si qualifica per l'assegnazione del titolo, Larvik Turn, Odd, Ulefoss, Skiens e Tønsberg Turn retrocedono.

Distretto V, Gruppo A

Donn si qualifica per l'assegnazione del titolo ma deve disputare i play-out, Grane Arendal, Start, Vigør, Flekkefjord e Mandalskameratene retrocedono.

Distretto V, Gruppo B

Viking si qualifica per l'assegnazione del titolo, Ålgård ai play-out, Jarl, Stavanger, Djerv 1919, Vard e Brodd retrocedono.

Distretto VI

Brann si qualifica per l'assegnazione del titolo, Hardy ai play-out, Årstad, Djerv, Voss e Nymark retrocedono.

Distretto VII

Kristiansund B.K. si qualifica per l'assegnazione del titolo ma deve disputare i play-out, Aalesunds, Molde, Clausenengen, Rollon e Nordlandet retrocedono.

Distretto VIII

Freidig si qualifica per l'assegnazione del titolo, Ranheim ai play-out, Kvik Trondheim, Falken, Brage, Neset e Nessegutten retrocedono.

Play-Out

Turno preliminare
Andata 22 maggio, ritorno 29 maggio.

Birkebeineren retrocede.

Gruppo 1

Ålgård salvo, Lisleby, Hardy e Donn retrocedono.

Gruppo 2

Sandaker salvo, Ranheim, Kristiansund e Kapp retrocedono.

Sfida scudetto

Turno preliminare
Andata 25 maggio, ritorno 29 maggio e 31 maggio.

Quarti di finale
Andata 6 giugno, ritorno 20 giugno.

Ripetizione

* Partita non disputata, vittoria al Freidig.

Semifinali

Ripetizione

Finale

Verdetti
Freidig Campione di Norvegia 1947-48.

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
Eliteserien